daktyl (metryka)
 Daktyl (księżyc) – księżyc planetoidy (243) Ida
 daktyl – owoc daktylowca właściwego (Phoenix dactylifera)
 Daktyl – jedno z bóstw w mitologii greckiej